Магвирас има више значења:

 Магвирас (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Магвирас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Магвирас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику